Nebenkhâou, dit « le maître de la Syrie », est un fils de .

Biographie 

Nebenkhâou est le sixième fils de .

Il suit une carrière militaire active et participe à plusieurs campagnes. Il est élevé au rang de « chef des archers ».

Notes et références 

Index égyptologique
Enfant royal de l'Égypte antique
XIXe dynastie égyptienne
Nebenkhaou